Hubbard kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hubbard (Iowa)
Hubbard (Nebraska)
Hubbard (Ohio)
Hubbard (Oregon)
Hubbard (Texas)

Personen  
  Freddie Hubbard (1938-2008), Amerikaans trompettist 
 Charles Edward Hubbard (1900-1980 ), Brits botanicus 
  L. Ron Hubbard (1911-1986), Amerikaans schrijver en stichter van Scientology
 Elizabeth Hubbard (1933 ), Amerikaans actrice 
 William DeHart Hubbard (1903-1976 ), Amerikaans atleet

Overig 
 Hubbard-gletsjer, een gletsjer in de Amerikaanse staat Alaska